Das Internazionali di Tennis Città di Parma 2020 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2020 in Parma stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 12 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Parma